Сан-Теодоро:

 Сан-Теодоро — римская церковь у подножия Палатина.
 Сан-Теодоро — коммуна в провинции Ольбия-Темпио.
 Сан-Теодоро — коммуна в провинции Мессина.
 Сан-Теодоро (Филиппины)